In 2008 werd het 83ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 16 januari tot 4 mei. Figueirense werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale
In het geval dat beide clubs een wedstrijd winnen wordt er niet naar het doelsaldo gekeken, maar wordt er een verlenging gespeeld, de winnaar van de verlenging is kampioen.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Catarin